Об'єкти NGC
Велика Ведмедиця (сузір'я)
Галактики